UARS kan syfta på:

 En satellit, se Upper Atmosphere Research Satellite.
 En roddförening i Uppsala, se Uppsala Akademiska Roddarsällskap.